Withington est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Dick Withington (1921-1981), joueur de football anglais
Harry Withington (1868-1947), joueur de football anglais
John Withington (1865-1944), homme politique australien
Leonard Withington (1789-1885), ministre et auteur américain
Lothrop Withington (1856-1915), généalogiste et historien américain
Paul Withington (1888-1966), joueur américain de football américain
Shane Withington (né en 1958), acteur australien
William H. Withington (1835-1903), officier américain de l'Union Army

Toponyme

Withington Wilderness, aire protégée du comté de Socorro dans le Nouveau-Mexique

Withington, banlieue de Manchester dans le Grand Manchester
Withington, village du Gloucestershire
Withington, village du Herefordshire
Withington, hameau de Leigh dans le Staffordshire
Withington, village du Shropshire
Lower Withington, village du Cheshire

Voir aussi 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme